Ivan Vyskočil ist der Name folgender Personen:

* Ivan Vyskočil (Schauspieler, 1929) (* 1929), tschechischer Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur 
 Ivan Vyskočil (Schauspieler, 1946) (* 1946), tschechischer Schauspieler